Abelisauridae — викопна родина тероподних динозаврів. Двоногі хижаки середніх і великих розмірів. Передні кінцівки редуковані, як у тиранозаврових, черепи короткі.

Найбільше різноманіття мали протягом крейдового періоду на південному суперконтиненті Гондвана. Їхні рештки знайдені на територіях Європи, континентальної Африки, Південної Америки, Індії та Мадагаскарі. Найдавніший відомий абелізавровий жив у ранній середній юрі, і декілька видів існували в маастрихті наприкінці мезозою.

В кінці крейдового періоду були найбільшими наземними хижаками у більшості світу: Південній Америці, Африці, Європі й Індії. У Північній Америці й Азії таку нішу займали тиранозаврові, а південно-східній Бразилії крокодилоподібні Baurusuchidae.

Опис 

Як і більшість тероподів, абелізаврові були м'ясоїдними двоногими.

Розміром від 3,4 м і вагою 240 кг (екземпляр LPRP/USP L0020) до 8,9±0,3 м довжини (Pycnonemosaurus). Найбільші абелізаврові важили близько 2 тонн . Genusaurus був завдовжки 3,6 м, Carnotaurus — 7,8±0,3 м, Abelisaurus — 7,4±0,7 м, Ekrixinatosaurus — 7,4±0,8 м. Протягом еволюції, максимальна довжина абелізаврових поступово збільшувалась. Найбільших своїх розмірів досягли вже в середині крейдового періоду.

Як мінімум деякі види абелізаврових різних розмірів співіснували. Ймовірно, малі, середні і великі види займали різні екологічні ніші.

Серед збережених примітивних рис, порівняно з тиранозавровими: лускате покриття і відносно малий мозок.

Відбитки шкіри Carnotaurus єдині відомі серед не-тетанурів і найповніше збереглися серед усіх тероподів.

Передні лапи сильно зменшені — ліктьові кістки і променеві кістки практично не більші за зап'ястя. Дуже сильне зменшення передніх кінцівок було притаманне також тиранозавровим, але відрізняються анатомічно й функціонально (наприклад, інший простір можливих рухів). Гадані функції рук тиранозаврових не підходять абелізавровим, і можливо, що руки абелізаврових не мали жодної функції. На відміну від решти непташиних тероподів з редукованими руками, абелізаврові зберегли відносно розвинений скапулокоракоїд.

Відносно короткі й кремезні задні кінцівки вказують, що абелізаврові були повільніші за інших тероподів таких самих розмірів. Проте, якщо їхньою головною здобиччю були повільні завроподи, в них не було потреби бути швидкими.

У деяких видів кістки тазу з порожнинами.

Як у всіх непташиних тероподів, під час онтогенезу росли циклічно, з періодами сповільненого або призупиненого росту. Ріст зупинявся у зрілому віці.

Череп 
Черепи сильні, високі й широкі. Зуби товсті. Можливо, високі черепи і міцна шия це пристосування для стилю полювання, наприклад, тривалого контакту з жертвою. 

Передщелепна кістка має 4 зуби, верхньощелепна від 12 (Carnotaurus) до >20 (Rugops), нижньощелепна кістка від 12 (екземпляр з формації ) до 19 (Ekrixinatosaurus). Зуби мають доволі характерні риси, які дозволяють ідентифікувати їх приналежність до родини.

Хоча б частково, будова черепної коробки і її внутрішньої поверхні досліджені у Viavenator, Majungasaurus, Abelisaurus, Aucasaurus, Carnotaurus і Niebla.

Порівняно з Majungasaurus, клаптики (flocculi) у Viavenator та Aucasaurus помітно видовжені. Це дозволяє припустити, що південноамериканські абелізаврові мали швидші рухи голови і складнішу систему стабілізації погляду, ніж африканські. Можливо, у них були відмінності у полюванні.

Загальна будова внутрішнього вуха вивчених абелізаврових мало відрізняється від будови у інших тероподів середніх розмірів. Діапазон чутних частот, ймовірно, був вужчий, ніж у тиранозаврових.

Поширення 
Рештки знайдені на територіях Європи (Франція, Угорщина, Португалія, Іспанія, Румунія), Азії (Саудівська Аравія, Індія), Африки (Мадагаскар, Єгипет, Лівія, Марокко, Нігер) і Південної Америки (Аргентина, Бразилія, Колумбія).

Перші абелізаврові були невеликими хижаками порівняно зі спинозавровими і кархародонтозавровими сусідами. У пізній крейді родина вже була досить поширена у Гондвані (південний суперконтинент). У північній півкулі вони, ймовірно, були або обмежені лише Європою або були рідкісними.

Після вимирання згаданих двох груп тетанурів в кінці турону (пізня крейда, близько 90 млн років тому), абелізаврові стали найбільшими хижаками своїх ареалів. Клада включає найбільших хижаків Південної Америки, Індії, Мадагаскару і Європи в пізній крейді.

Приблизно 100-90 млн років тому Гондвана розділилася на Африку, Південну Америку, Індо-Мадагаскар і Австрало-Антарктику, тож в пізній крейді існували кілька гілок абелізаврових: південноамериканські Furileusaura; Індо-Мадагаскарські Majungasaurus, Indosaurus і Rajasaurus; європейська гілка, яка включає Arcovenator; африканська гілка, яка включає Chenanisaurus.

За статистикою, рештки абелізаврових зустрічаються на віддалених від моря територіях частіше, ніж рештки кархародонтозаврових і, можливо, спинозаврових.

Філогенія 
Є сестринською групою для Noasauridae.

Кладограма абелізаврових згідно з авторами опису Viavenator 2016 року:

Історія вивчення 
Таксон запропонували Bonaparte і Novas (1985), щоб виокремити пізньокрейдового Abelisaurus. Список відомих абелізаврових швидко збільшувався, до групи включили: Carnotaurus (Bonaparte et al., 1990), Xenotarsosaurus (Martınez et al., 1986), Indosaurus (пізня крейда Індії; von Huene and Matley, 1933; Chatterjee, 1978; Bonaparte and Novas, 1985; Bonaparte, 1991), Majungasaurus (кампанський ярус Мадагаскару; Lavocat, 1955; Bonaparte; 1991; Sampson et al., 1996).

Посилання 
 Abelisauridae на The Theropod Database

Примітки 

Абелізаврові